Бря́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Брянская улица — улица в Астрахани.
 Брянская улица — улица в Биробиджане.
 Брянская улица — улица в Брянске.
 Брянская улица — улица в Воронеже.
 Брянская улица — улица в Иванове.
Брянская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Брянская улица — улица в Калининграде.
 Брянская улица — улица в Краснодаре.
 Брянская улица — улица в Красноярске.
 Брянская улица — улица в Москве.
 Брянская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Брянская улица — улица в Орле. Именно она упоминается в песне «Дорога на Берлин» Марка Фрадкина и Евгения Долматовского, исполненной Леонидом Утёсовым.
 Брянская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Брянская улица — улица в Саратове.
 Брянская улица — улица в Томске.
 Брянская улица — улица в Трубчевске.
 Брянская улица — улица в Хабаровске.

Крым 
 Брянская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Брянская улица — улица в Запорожье.
 Брянская улица — улица в Киеве.
 Брянская улица — улица в Кривом Роге.

Улицы, названные в честь городов